Aule Aterni Fontinalis cònsol de Roma el 454 aC i tribú del poble el 448 aC 
 Molsa aquàtica; gènere (Fontinalis)
 Cyprinodon fontinalis, espècie de peix de la família dels ciprinodòntids i de l'ordre dels ciprinodontiformes.
 Mugilogobius fontinalis, espècie de peix de la família dels gòbids i de l'ordre dels perciformes.
 Spathula fontinalis espècie de triclàdide dugèsid que habita l'aigua dolça de Nova Zelanda.
 Salvelinus fontinalis, peix de la família dels salmònids